Radomski ist Herkunftsname zur polnischen Stadt Radom und der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Radomski (* 1961), polnischer Ringer
 Aram Radomski (* 1963), deutscher Fotograf und Designer
 Arkadiusz Radomski (* 1977), polnischer Fußballspieler
 Jürgen Radomski (1941–2020), deutscher Industriemanager
 Kerstin Radomski (* 1974), deutsche Politikerin (CDU)
 Mikołaj Radomski (~1400–1450), polnischer Komponist
 Paul Otto Radomski (1902–1945), deutscher SS-Führer und KZ-Lagerkommandant
 Sarina Radomski (* 1987), deutsche Schauspielerin

Radomski heißt
 der Powiat Radomski in Polen